США принимали участие в зимних Олимпийских играх 2014 года, которые проходили в Сочи (Россия) с 7 по 23 февраля, где их представляли 230 спортсменов во всех пятнадцати видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг США нёс двоеборец Тодд Лодвик, а на церемонии закрытия — хоккеистка, серебряный призёр Игр в Сочи, Джули Чу.

Зимние Олимпийские игры 2014 года для США стали худшими зимними играми в 21 веке — было завоёвано 28 олимпийских медалей: 9 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых. В неофициальном медальном зачёте США заняли 4-е место. США не выиграли медалей ни в мужском, ни женских одиночных соревнованиях впервые с 1936 года. Тед Лигети, выигравший золото в гигантском слаломе, стал первым американским горнолыжником, который выиграл два «золота» Олимпиад в горнолыжном спорте. Другой горнолыжник Боде Миллер стал самым возрастным горнолыжным призёром, завоевав бронзовую медаль в супер-гиганте в 36 лет.

Это стали первые игры США, которые они проводили в России. Они не принимали участие в летних Олимпийских играх 1980 года в Москве из-за бойкота Советского Союза. Президент США Барак Обама и вице-президент США Джо Байден не присутствовали на зимней Олимпиаде 2014.

Медали

Состав и результаты

Биатлон 

Мужчины

Женщины

 Смешанная эстафета

Бобслей 

Мужчины

Женщины

Горнолыжный спорт 

Мужчины

 Женщины

Кёрлинг

Мужчины 

Состав

Круговой турнир

2 сессия

3 сессия

4 сессия

6 сессия

7 сессия

8 сессия

10 сессия

11 сессия

12 сессия

Женщины 

Состав

Круговой турнир

1 сессия

2 сессия

3 сессия

4 сессия

6 сессия

7 сессия

9 сессия

10 сессия

11 сессия

Конькобежный спорт 

Мужчины
 Индивидуальные гонки

 Командная гонка

Женщины
 Индивидуальные гонки

 Командная гонка

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанционные гонки

Спринт

Женщины
Дистанционные гонки

Спринт

Прыжки с трамплина 

 Мужчины

Женщины

Санный спорт 

 Мужчины

Женщины

Смешанные команды

Скелетон 

Мужчины

Женщины

Сноуборд 

 Слоупстайл
Первоначально в слоупстайле должен был выступать двукратный олимпийский чемпион по хафпайпу Шон Уайт, но за день до начала соревнований американский сноубордист принял решение сняться с турнира.

Хафпайп

Бордеркросс

Параллельный гигантский слалом

 Параллельный слалом

Фигурное катание 

Командные соревнования

Фристайл 

 Акробатика

Могул

Ски-кросс

Ски-хафпайп

Слоупстайл

Хоккей

Мужчины 

Состав

По данным: IIHF.com и Eliteprospects.com

Предварительный раунд

Группа A

Время местное (UTC+4).

Четвертьфинал

Время местное (UTC+4).

Полуфинал

Время местное (UTC+4).

Матч за 3-е место

Время местное (UTC+4).

Мужская сборная США заняла 4-е место

Женщины 

Состав

По данным: IIHF.com и Eurohockey.com

Предварительный раунд

Группа A

Время местное (UTC+4).

Полуфинал

Время местное (UTC+4).

Финал

Время местное (UTC+4).

Женская сборная США завоевала «серебро»

Шорт-трек 

 Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

США
Зимние Олимпийские игры